Армавир () е град в Краснодарски край, Русия. Населението му е 190 709 души през 2018 година. Културно средище.

География 
Разположен е на река Кубан на 190 метра надморска височина, в района, където реката навлиза в равнината. Климатът е умереноконтинентален.

Климат

История 
Градът е основан е през 1839 година от черкезо-арменци.

Икономика 
Железопътен възел. Сред големите икономически центрове на Северен Кавказ. Развити са машиностроенето, хранителната, дървообработващата промишленост.

Източници